Sergio Ortega González (Torrelavega, 25 de novembro de 1980) é um futebolista espanhol  que atua na posição de zagueiro, e atualmente joga pelo Celta de Vigo.

Ligações externas
 perfil Futbolme 
 Perfil no BDfutbol 
 perfil PlayerHistory 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Naturais de Torrelavega